Amanda Coetzer hanno battuto in finale 2–6, 6–1, 6–2 Elena Dement'eva.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amanda Coetzer (campionessa)
  Elena Dement'eva (finale)
  Sandrine Testud (secondo turno)
  Paola Suárez (semifinali)

 Silvia Farina Elia (primo turno) 
 Corina Morariu (quarti di finale) 
 Ángeles Montolio (quarti di finale) 
 Tathiana Garbin (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2001